Osoby o nazwisku Blaze:
 Anita Blaze − francuska florecistka

Inne:
 Blaze Bayley – angielska heavymetalowa grupa muzyczna, do 2007 nazywająca się BLAZE
 Blaze the Cat – postać ze świata Sonic the Hedgehog
 Blaze – powieść Stephena Kinga z 2007 roku
 blaze – singel zespołu Kalafina
 Blaze − amerykański film z 1989 roku